Rosario (italienisch und spanisch bedeutet rosario „Rosenkranz“) steht für:

 Rosario (Vorname), im Italienischen ein männlicher, im Spanischen ein weiblicher Vorname
 Rosario als Künstlername
 siehe Rosario Flores
 siehe Rosario (Tänzerin)

Rosario oder Rosário ist der Familienname folgender Personen:
 Alarico de Rosário, osttimoresischer Politiker
 Albert del Rosario (* 1939), Politiker und amtierender Außenminister der Philippinen
 Anton del Rosario (* 1981), philippinischer Fußballspieler
 Arthur Bispo do Rosário (1909–1989), brasilianischer Objektkünstler
 Athena Del Rosario (* 1982), US-amerikanische Fußball-, Handball- und Beachhandballspielerin
 Carlos Agostinho do Rosário (* 1954), Politiker und Ministerpräsident von Mosambik
 Dwayne De Rosario (* 1978), kanadischer Fußballspieler
 Edwin Rosario (1963–1997), puertorikanischer Boxer
 Emilio Jose Bonifacio Del Rosario (* 1985), dominikanischer Baseball-Spieler, siehe Emilio Bonifacio
 Félix del Rosario (1934–2012), dominikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão (* 1953), Patriarch von Ostindien und Erzbischof des Erzbistums Goa e Damão 
 Francisco del Rosario Sánchez (1817–1861), dominikanischer Politiker
 Gualberto do Rosário (* 1950), kapverdischer Politiker 
 Joana do Rosário, osttimoresische Politikerin
 Joseph Albert Rosario MSFS (1915–2011), römisch-katholischer Bischof von Amravati
 Juana Rosario Arrendel (* 1978), Hochspringerin aus der Dominikanischen Republik
 Lourenço do Rosário (* 1949), mosambikanischer Literaturwissenschafter
 Manuel del Rosario (1915–2009), Bischof von Malolos (Philippinen)
 Maria do Rosário Nunes (* 1966), brasilianische Politikerin
 Melvin Rosario (* 1973), dominikanischer Baseballspieler
 Pablo Rosario (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Príamo Pericles Tejeda Rosario (* 1934), dominikanischer Geistlicher, Altbischof von Baní
 Romualdo do Rosário Baltazar (* 1977), angolanischer Fußballschiedsrichter
 Toño Rosario (* 1955), Merenguemusiker, Komponist, Songwriter und Produzent aus der Dominikanischen Republik
 Virgilio Rosario (1499–1559), italienischer Kardinal
 Wergiton do Rosário Calmon (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Somália (Fußballspieler, 1988)
 Willie Rosario (* 1930), puerto-ricanischer Salsamusiker

Rosario, El Rosario oder Rosário ist der Name folgender Orte:
in Argentinien:
 Rosario (Santa Fe), Stadt in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Rosario de la Frontera, Stadt in der Provinz Salta, Argentinien
 Rosario de Lerma, Stadt in der Provinz Salta, Argentinien
 Rosario de Coranzulí, Ort in der Provinz Jujuy, Argentinien

in Bolivien:
 Rosario (Aucapata), Ort im Municipio Aucapata, Bolivien
 El Rosario (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien 
 El Rosario (Beni), Ort im Departamento Beni, Bolivien
 Rosario (Tarija), Ort im Departamento Tarija, Bolivien

in Brasilien:
 Rosário do Sul, Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Rosário (Maranhão), Stadt im Bundesstaat Maranhão, Brasilien

in Ecuador:
 El Rosario (Guayas), Parroquia rural im Kanton El Empalme der Provinz Guayas
 El Rosario (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Chaguarpamba der Provinz Loja
 El Rosario (Morona Santiago), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Gualaquiza der Provinz Morona Santiago
 El Rosario (Tungurahua), Ort im Kanton San Pedro de Pelileo der Provinz Tungurahua

in El Salvador:
 El Rosario (Cuscatlán), Ort im Departamento Cuscatlán, El Salvador
 El Rosario (Morazán), Ort im Departamento Morazán, El Salvador

in Kolumbien:
 El Rosario (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Nariño, Kolumbien

in Mexiko:
 El Rosario (Sinaloa), Stadt im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 Rosario (Sonora), Stadt im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 El Rosario (Baja California Norte), Ort im Bundesstaat Baja California, Mexiko
 Municipio Rosario (Chihuahua), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Municipio Rosario (Sinaloa), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Sinaloa, Mexiko
 Municipio Rosario (Sonora), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Sonora, Mexiko

in Ost-Timor:
 Rosario (Madohi), eine Aldeia in Dili, Osttimor

in Paraguay:
 Rosario (Paraguay), Ort im Departamento San Pedro, Paraguay

auf den Philippinen:
 Rosario (Agusan del Sur) in der Provinz Agusan del Sur, Philippinen
 Rosario (Batangas) in der Provinz Batangas, Philippinen
 Rosario (Cavite) in der Provinz Cavite, Philippinen
 Rosario (La Union) in der Provinz La Union, Philippinen
 Rosario (Northern Samar) in der Provinz Northern Samar, Philippinen

in Portugal:
 Rosário (Almodôvar), Portugal

in der Schweiz:
 Rosario TI, ein Ortsteil der Gemeinde Bironico im Kanton Tessin, Schweiz

in Spanien:
 Puerto del Rosario, die Hauptstadt von Fuerteventura, Spanien
 El Rosario, eine Gemeinde auf Teneriffa, Spanien
 Villaluenga del Rosario, Gemeinde in der Provinz Cádiz, Andalusien, Spanien

in Uruguay:
 Rosario (Uruguay), Stadt im Departamento Colonia, Uruguay

Rosario ist der Name folgender Schiffe
 Rosario (1908), Flusskanonenboot der argentinischen Marine für Rio Parana
 Ciudad de Rosario (Q-62), Unterstützungsschiff der argentinischen Marine 

Siehe auch:
 Río Rosario, Fluss in Uruguay
 Capilla del Rosario
 Chiesa del Rosario und Rosenkranzkirche
 CA Rosario Central, argentinischer Fußballverein
 Universidad Nacional de Rosario (UNR)
 Villa del Rosario
 Villa Rosario
 Rosario, die Scherenfrau, auch bekannt unter dem Titel Rosario – Die eiskalte Killerin, kolumbianischer Thriller aus dem Jahr 2005
 Rozario